Kanada
 Fort Defiance (Kolumbia Brytyjska) – otoczone palisadą zimowisko XVIII-wiecznego amerykańskiego podróżnika Roberta Graya

Stany Zjednoczone
 Fort Defiance (Arizona) – nieinkorporowana jednostka osadnicza
 Fort Defiance (California) – dawny Roop's Fort, obecnie w obszarze municypalnym Susanville
 Fort Morris (Georgia) – miejscowość znana jako Fort Defiance w czasie wojny roku 1812
 Fort Defiance (Illinois) – park historyczny w pobliżu Cairo, w czasie wojny secesyjnej miejsce stacjonowania gen. Ulyssesa Granta
 Fort Defiance (Maryland) – w czasie wojny roku 1812 fort nad rzeką Elk River
 Fort Defiance (Massachusetts) – XIX-wieczny fort w Gloucester
 Fort Defiance (Karolina Północna) – nieistniejąca posiadłość gen. Williama Lenoira
 Fort Defiance (Ohio) – obecnie Defiance (Ohio)
 Fort Defiance (Teksas) – przez krótki czas nazwa Presidio de la Bahia w Goliad w Teksasie
 Fort Defiance (Vermont) – stary fort w stanie Vermont
 Fort Defiance (Wirginia) – nieinkorporowana jednostka osadnicza
 Fort Defiance (Wisconsin) – fort w czasie wojny Czarnego Jastrzębia

W sztuce
 Fort Defiance (film) – western z roku 1951 w reżyserii Johna Rawlinsa